Селије може да се односи на:

 Селије (Атлантска Лоара), насељено место у Француској, у департману Атлантска Лоара.
 Селије (Лоара), насељено место у Француској, у департману Лоара.
 Селије ди Лик, насељено место у Француској, у департману Ардеш.